La casa segreta (The Secret House) – romanzo di Edgar Wallace del 1917
La casa segreta (Danger Money) – romanzo di Mignon G. Eberhart del 1975
La casa segreta - romanzo di Erminia Dell'Oro del 2001
 La casa segreta – commedia in tre atti di Dario Niccodemi